Il doppio del Virginia Slims of Washington 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma solo la Shriver ha partecipato in coppia con Betsy Nagelsen.

La Nagelsen e la Shriver hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

Teste di serie
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1989